

Patronyme

 Deutsch de la Meurthe, famille célèbre pour sa fortune et son mécénat ;
 Simon Deutsch (v. 1822-1877), 1877), bibliographe, homme d’affaires et révolutionnaire juif autrichien ; 
 Lev Deutsch (1855-1941), révolutionnaire russe ; 
 Gotthard Deutsch (1859-1921), rabbin et historien austro-hongrois ;
 Otto Erich Deutsch (1883-1967), musicologue autrichien ;
 Julius Deutsch (1884-1968), homme politique autrichien ;
 Hélène Deutsch (1884-1982) psychanalyste américaine  ;
 Ernst Deutsch (1890-1969), acteur autrichien ; 
 Max Deutsch (1892-1982), compositeur, chef d’orchestre et professeur de composition franco-autrichien ;
 Adolph Deutsch (1897-1980), compositeur britannique ;
 Alexandre Nikolaïevitch Deutsch (1899-1986), astronome soviétique ;
 Gerhard Deutsch (19?-19?), nageur allemand ;
 Peter Deutsch (1901-1965), compositeur germano-danois ;
 Abraham Deutsch (1902-1992), grand rabbin originaire d’Alsace, professeur de religion à Strasbourg ;
 Arnold Deutsch (1904-1942), agent illégal soviétique ;
 Ernst Deutsch (1906-1995), réalisateur français ;
 Charles Deutsch (1911-1980) ingénieur français dans le domaine automobile ;
 Karl Deutsch (1912-1992), sociologue et politologue tchèque ; 
 André Deutsch (1917-2000), éditeur anglais d’origine hongroise ;
 Morton Deutsch (1920-2017), psychologue américain ;
 Michel Deutsch (1924-1996), traducteur français ;
 Émeric Deutsch (1924-2009), sociologue, psychanalyste français ;
 Lea Deutsch (1927-1943), enfant-star croate victime du génocide juif ;
 Hans E. Deutsch (1927-2014), peintre suisse ;
  (1932-), compositeur américain ;
 Richard Deutsch (1945-), écrivain, journaliste et professeur ;
 Patti Deutsch (1945-2017), actrice américaine ;
 L. Peter Deutsch (1946-), créateur du logiciel Ghostscript ;
 Michel Deutsch (1948-), auteur français ;
 Gustav Deutsch (1952-2019), artiste multidisciplinaire, réalisateur, décorateur et directeur artistique autrichien ;
 David Deutsch (1953-) physicien britannique ;
 Xavier Deutsch (1965-), écrivain belge ;
 Lorànt Deutsch (1975-), acteur français  ;
 Armelle Deutsch (1979-), actrice française ;

Toponyme 

 Deutsch Goritz, commune autrichienne de Styrie ;
 Deutsch-Griffen, commune autrichienne de Carinthie ;
 Deutsch Jahrndorf, commune autrichienne du Burgenland ;
 Deutsch Kaltenbrunn, commune autrichienne du Burgenland ;
 Deutsch Schützen-Eisenberg, commune autrichienne du Burgenland ;
 Deutsch-Wagram, commune autrichienne du Gänserndorf.

Autres 

 Deutsch, mot allemand ;
 Deutsche Mark (1948-2001), monnaie officielle ouest-allemande, puis allemande ;
 Deutsch-Bonnet, marque d’automobiles de courses française ;
 Deutsche Grammophon (1898-) société d'édition de disques de musique classique allemande ;
 Deutsch-Amerikanische Freundschaft (1978-), groupe de rock allemand.

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme germanique
Patronyme juif